Шигин Владимир Виленович (род. 12 марта 1958, Севастополь, СССР) — российский писатель-маринист, журналист. Использует также псевдоним Влад Виленов.

Биография 
Родился 12 марта 1958 г. в Севастополе. в семье офицера ВМФ. Детство провёл в гарнизонах Северного флота (Полярный, Западная Лица, Гремиха). В 1975 г. окончил школу в г. Лиепая. Работал слесарем механосборочных работ на заводе «Лиепаймаш», в 1976—1977 гг. служил матросом на Балтийском флоте. В 1977 г. поступил, а в 1981 г. окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище.
 
С 1981 по 1988 гг. служил на Балтийском флоте заместителем командира малого противолодочного корабля и заместителем командира дивизиона тральщиков 118-й бригады кораблей ОВР. Участник манёвров «Запад-81» и 8 боевых служб.

В 1991 г. окончил научно-педагогический факультет Военно-политической академии им. В. И. Ленина по специализации политическая история СССР. С 1991 по 1996 год заместитель начальника пресс-центра Главнокомандующего ВМФ. Капитан 1 ранга (1998). С 2009 года в запасе. В Вооружённых силах СССР и РФ прослужил 33 календарных года.

С 1996 по 2010 год редактор отдела литературы журнала «Морской сборник». Член редакционной коллегии и обозреватель журнала «Морской Сборник».

С 2001 по 2009 год главный редактор журнала «Человек и космос».
 
С 2013 года ведущий редактор военно-художественной студии писателей Центрального Дома Российской армии имени М. В. Фрунзе Министерства обороны Российской Федерации.
 
С мая 2013 года секретарь Союза писателей России, член Приёмной комиссии Московской писательской организации.

Семья: жена, двое сыновей.

Творчество 
С 1982 года начал публиковать исторические статьи в военных флотских газетах и латвийской прессе. Первый роман «Чесма» вышел в 1992 году, а в 1994 году Шигин написал статью «Трагедия в Бискайском заливе». В 1995 году роман «Чесма» был переиздан в издании «Роман-Газета» № 6 (1252), а в 2016 году по роману была выпущена аудиокнига.
 
Своим учителем считает . Большое значение в становлении В. В. Шигина, как писателя-мариниста, сыграли такие известные российские писатели, как Ю. В. Давыдов и В. Н. Ганичев. С 1995 г. член Союза писателей России.
  
Является лауреатом семи литературных премий. Автор более 70 книг (романов, сборников рассказов, повестей) и более 20 документальных фильмов на военно-патриотическую тему. Общий тираж выпущенных книг В. В. Шигина около миллиона книг.

В издательстве «Вече» вышло 40 книг Шигина. В 2003 году роман Шигина «Чесменский бой», был издан в серии «Золотая библиотека исторического романа» издательством «АСТ». К 2018 г. издательство «Горизонт» выпустило 26 электронных книг Шигина.
В 2003 году являлся одним из ведущих телепрограммы «Мы пришли с моря» (телеканалы РТР, «Культура» и другие). В 2000 г. на телеканале «НТВ» была экранизирована документальная повесть Шигина «Бискайский реквием» — телефильм «К-8. Секретный монумент». В 2017 г. являлся постоянным ведущим исторической военно-морской радиопрограммы «Адмиралтейство» («Радио Маяк»). Выступает экспертом на радио "Эхо Москвы".

Оценки историков 
Председатель Союза писателей России, доктор исторических наук  назвал Шигина выдающимся маринистом, сравнив его с такими писателями, как Константин Станюкович, Леонид Соболев и Валентин Пикуль.

Творчество В. Шигина всегда отличает особая, порой достаточно спорная точка зрения, на отдельные исторические события. При этом В. Шигин всегда профессионально аргументирует свои мысли. Это делает его произведения, не только интересными для восприятия, но и заставляет по-новому взглянуть на, казалось бы, давно известные проблемы и вопросы.
Безусловно, на сегодняшний день В. Шигин является наиболее интересным и  талантливым писателем-маринистом России, пишущим на  исторические темы. Именно поэтому, каждая его новая книга становится настоящим событием для любителей отечественной военно-морской истории.

В. Шигина часто критикуют за отсутствие в его книгах ссылок на архивные документы и другие источники. С одной стороны, эта критика справедлива, т.к. такой авторских подход сужает наше представление о задействованных автором источниках. Однако, с другой стороны, В. Шигин не является историком, в классическом понимании, а писателем, пишущем на исторические темы. Он пишет не исторические монографии, а художественные и публицистические произведения. Поэтому воспринимать и оценивать его творчество следует именно писательскими, а не строго научными мерками.

Библиография 

 «Чесма» (1992) роман ISBN 5-7030-0500-0
 «Ингерманланд» (1992) повесть ISBN 5-859608-002-5
 «Герои забытых побед» (1993), Сборник
 «Загадка Дарданельского прорыва» (1993) сборник
 «Под Андреевским флагом: век XVIII» ISBN 5-7030-0596-5
 «Громами отражая гром» (1995) сборник повестей ISBN 5-86605-001-3
 «Чесма» (1995) «Роман-Газета», 1995, № 6
 «Холодная война» Потепление или прорыв?» (1995) сборник, в соавторстве
 «Имя на борту» (1996) сборник, в соавторстве
 «Над бездной» (1996) документальная повести ISBN 5-85608-049-1
 «Будут кадры — будет флот!» (1999) сборник к 300-летию управления кадров ВМФ
 «Гюнтер Прин. Мифы и легенды Третьего рейха» (2000) повесть
 «Живыми не ждали» (2000) повесть в журнале «Воин России»
 «Тайна исчезнувшей субмарины: записки очевидца спасательной операции АПРК „Курск“» ISBN 5-224-03115-X
 «Неизвестный лейтенант Шмидт» (2001) документальная повесть в журнале «Морской сборник»
 «Опустевший причал» (2001) документальная повествование в журнале «Воин России»
 «АПРК „Курск“. Послесловие к трагедии» (2002) документальная повествование ISBN 5-224-03308-X
 "Читая «Чудеса и приключения», в соавторстве, (2002) сборник очерков ISBN 5-235-02496-6
 «Чесменский бой» (2003) роман ISBN 5-17-019294-0, 5-271-06845-5, 5-9578-0011-2
 «Всадник рассвета» (2003) роман ISBN 5-93556-256-1
 «Просто Нахимов» (2004) повесть в журнале «Морской сборник»
 «Наварин» (2004) повесть в журнале «Воин России»
 «Призрак на вахте» (2005) сборник очерков ISBN 5-235-02861-9
 «Секреты крымских пирамид» (2005) сборник исторических очерков (в соавторстве с Э. М. Багировым) ISBN 5-88257-061-1
 «Прерванный полет» (2006) документальная повествование
 «Дарданеллы» (2007) роман
 «Талисман России» (2007) роман-эссе в альманахе «Севастополь»
 «Плавание длинною в жизнь» (2008) сборник стихов
 «Адмирал Нельсон» (2008) роман, ISBN 978-5-17-052086-2, 978-5-271-20465-4, 978-985-16-5138-8
 «Севастополь, история, предания, легенды» (2008) роман-эссе. ISBN 978-5-9533-3008-4
 «Паруса, разорванные в клочья» (2008) сборник повестей ISBN 978-5-9533-3430-3
 «Потомству в пример» (2008) повесть в журнале «Морской сборник»
 «Короли абордажа» (2009) сборник повестей ISBN 978-5-9533-3555-3
 «Морские драмы Второй мировой» (2009) сборник повестей ISBN 978-5-9533-3006-
 «Загадки золотых конвоев» (2009) сборник повестей ISBN 978-5-9533-4241-4
 «Спасите наши души» (2009) сборник повестей ISBN 978-5-9533-4359-6
 «Нельсон» (серия «ЖЗЛ»), (2009) документальный роман, ISBN 978-5-235-03278-1
 «Тайны четырёх океанов» (2009) сборник (под псевдонимом Влад Виленов) ISBN 978-5-9533-4167-7
 «Призрак на палубе» (2009) сборник (под псевдонимом Влад Виленов) ISBN 978-5-9533-4706-8
 «Герои забытых побед» (2009) сборник повестей ISBN 978-5-9533-3007-7
 «Триумф и драма адмирала Дубасова» (2009) повесть в журнале «Морской сборник»
 «АПРК „Курск“. Десять лет спустя» (2010) документальное повествование ISBN 978-5-9533-5023-5
 «Анна — королева разведки» (2010) повесть в журнале «Морской сборник», (2017) ISBN 978-5-906858-12-2
 «Лжегерои русского флота» (2014) сборник повестей ISBN 978-5-4444-1818-5
 "Тайна «императрицы Марии» (2010) сборник повестей (под псевдонимом Влад Виленов) ISBN 978-5-9533-5210-9
 «Тайный сыск генерала де Витта» (2011) документальное повествование ISBN 978-5-9533-5133-1
 «Океан. Тайны, которым нет конца» (2011) сборник очерков для детей
 «Герои русского парусного флота» (2011) сборник повестей ISBN 978-5-9533-6053-1
 «Чесменский гром» (2011) роман ISBN 978-5-9533-6052-4
 «Битва за Балтику» (2011) роман ISBN 978-5-9533-6124-8
 «Дело „Памяти Азова“» (2011) сборник повестей ISBN 978-5-9533-6200-9
 «Повелители фрегатов» (2012) док повествование ISBN 978-5-9533-6201-6
 «Черноморский набат» (2012) роман ISBN 978-5-9533-6125-5
 «Штурм Корфу» (2012) роман ISBN 978-5-4444-3309-6
 «Отсеки в огне» (2012) сборник повестей ISBN 978-5-905820-27-4
 «Герои русского броненосного флота» (2012) сборник повестей (под псевдонимом Влад Виленов) ISBN 978-5-4444-0563-5
 «Неизвестные страницы советского флота» (2012) сборник исторических повестей ISBN 978-5-4444-0564-2
 «Семь футов под килем» (2012) исторический сборник ISBN 978-5-4444-0380-8
 «Последние герои империи» (2013) исторический сборник ISBN 978-5-4444-0739-4
 «Неизвестная война императора Николая Первого» (2013) историческая публицистика ISBN 978-5-4444-0706-6
 «Мятежный „Сторожевой“» (2013) историческая публицистика ISBN 978-5-4444-1130-8
 «Мятеж броненосца „Потемкин“. Правда и мифы» (2013) историческое повествование ISBN 978-5-4444-1493-4
 «Страсти по адмиралу Кетлинскому» (2014) исторический роман ISBN 978-5-4444-1769-0
 «Севастополь — город русской славы» (2014) историческая публицистика ISBN 978-5-4444-2170-3
 «Гангут» (2014) исторический роман ISBN 978-5-4444-0209-2
 «Фрэнсис Дрейк» (2014) исторический роман ISBN 978-5-4444-2557-2, 978-5-4444-8334-3
 «Севастополь — великий город, великие тайны» (2014) историко-политическая публицистика ISBN 978-5-9684-2347-4
 «Легенды и были старого Кронштадта» (2015) сборник исторических очерков ISBN 978-5-4444-3521-2
 «Штурм Корфу» (2015) исторический роман ISBN 978-5-4444-3309-6
 «Тайны брига „Меркурий“» (2015) историческая публицистика ISBN 978-5-4444-2734-7
 «Герой Трафальгара» (2015) историческая биография ISBN 978-5-4444-0049-4
 «Бог Нептун не любит Украину» (2015) политическая публицистика ISBN 978-5-4444-3735-3
 «Гибель „Курска“. Неизвестные страницы трагедии» (2015) документальная публицистика ISBN 978-5-4444-3951-7
 «Российский флот» (2016) сборник исторических очерков для детей ISBN 978-5-4444-3951-7, ISBN 978-5-353-07750-3
 «Наваринское сражение. Битва трех адмиралов» (2016) исторический роман ISBN 978-5-4444-5212-7
 «Гром Синоп» (2016) исторический роман ISBN 978-5-4444-5259-2
 «Битва за Адриатику» (2016) исторический роман ISBN 978-5-4444-5351-3
 «Афонское сражение» (2016) исторический роман ISBN 978-5-4444-5398-8
 «Этот странный лейтенант Шмидт» (2016) документальное повествование ISBN 978-5-4444-4857-1
 «Погибаем, но не сдаемся!» (2016) исторические повести ISBN 978-5-4444-5466-4
 «Чесменское сражение» (2017) исторический роман ISBN 978-5-4444-6197-6
 «Расстрельное дело наркома Дыбенко» (2017) историческая биография ISBN 978-5-4444-5181-6
 «Тайны русского Херсонеса» (2017) историческое повествование ISBN 978-5-4444-5054-3
 «Исторический путеводитель по Севастополю» (2017) документальная публицистика (соавтор А. М. Чикин) ISBN 978-5-4444-6100-6
 «Последняя кровь первой революции» (2017) исторические повести ISBN 978-5-4444-5180-9
 «Гангут. Первая победа российского флота» (2018) исторический роман ISBN 978-5-4444-6507-3
 «Сирийский экспресс» (2018) приключенческий роман ISBN 978-5-4484-0048-3
 «Матросская революция» (2018) историческое исследование ISBN 978-5-4484-0399-6
 «Господа офицеры и братцы матросы» (2018) историческая публицистика ISBN 978-5-903060-37-5
 «Жизнь на палубе и на берегу» (2018) историческая публицистика ISBN 978-5-903030-37-8
 «Матросы, анархисты, поэты…» (2018) опыт историко-литературного исследования ISBN 978-5-963080-40-5
 Władimir Szygin – «Tajemnice złotych konwojów» («Тайны золотых конвоев»). Перевёл на польский язык - Jan Cichocki. (2018) ISBN 9788379933679 
 «У врат Царьграда» (2018) исторический роман (серия «Морская историческая библиотека») ISBN 978-5-4484-0519-8
 «Первая субмарина Китая. История подводной лодки С-52» (2019) историческая публицистика (в соавторстве с Н. Н. Швец) ISBN 978-5-906080-45-5
 «Похититель императоров» (2019) исторический роман ISBN 978-5-6042237-5-8
 «Девятый вал» (2019) сборник стихов ISBN 978-5-6042237-8-9
 «Атаманы в бескозырках. Неизвестные страницы Гражданской войны» (2019) историческая публицистика ISBN 978-5-4484-1557-9
 «Были и легенды старого Севастополя» (2020) историческая публицистика ISBN 978-5-803080-57-2
 «Тайна броненосца «Русалка». Неизвестные трагедии и мятежи русского и советского флота» (2020) историческая публицистика ISBN 978-5-903030-59-0
 «Сталин и гражданский флот СССР. От рождения до расцвета. 1922-1953». Историческое повествование. (2020) Издательство «Вече» (Москва), ISBN 978-5-4484-2276-8
 «Заговор против Ленина. Эсеры в тельняшках» Историческое повествование. Издательство «Вече» (2020) (Москва). ISBN 978-5-4484-2058-0
 «Сталин и ВМФ СССР. 1922—1941 гг.» Издательство «Вече» (2021) (Москва). ISBN 978-5-4484-2890-6

 «Трагедии советского подплава» ISBN 978-5-9907590-9-1
 «Кораблекрушения Черноморского флота» ISBN 978-5-9907590-8-4
 «Создатели морского устава» ISBN 978-5-9907590-7-7
 «Смерть у пирса» ISBN 978-5-9907215-6-2
 «Кораблекрушения Балтийского флота» ISBN 978-5-9907045-2-7
 «Кораблекрушения Тихого океана» ISBN 978-5-9906772-7-2
 «Герои Средиземного моря» ISBN 978-5-9906772-6-5
 «Герои Черного моря» ISBN 978-5-9906772-4-1
 «Лейтенант Дмитрий Ильин» ISBN 978-5-9906772-2-7
 «Господа офицеры и братцы матросы» ISBN 978-5-9906772-0-3
 «Герои эпохи Петра» ISBN 978-5-9906698-8-8
 «Капитан-лейтенант Баранов» ISBN 978-5-9906698-6-4
 «Лейтенант Хвостов и мичман Давыдов» ISBN 978-5-9906698-4-0
 «Жизнь на палубе и на берегу» ISBN 978-5-9906698-3-3
 «Адмирал Нахимов» ISBN 978-5-9906698-2-6
 «Герои Балтики» ISBN 978-5-9906698-1-9
 «Адмирал Дубасов» ISBN 978-5-9906698-0-2
 «Неизвестная трагедия С-117» ISBN 978-5-906858-90-0
 «Тайна гибели подводной лодки «Месть» ISBN 978-5-906858-39-9
 «Мечта капитана Муловского» ISBN 978-5-906858-32-0
 «Тайна пророка Ионы» ISBN 978-5-906858-31-3
 «Поэзия матросской революции» ISBN 978-5-906858-26-9
 «Пуля для адмирала Кетлинского» ISBN 978-5-906858-25-2
 «Адмирал-каторжник… всенижайший патриот Федор Соймонов» ISBN 978-5-906858-21-4
 «Адмирал князь Трубецкой по кличке «Шайтан-капитан» ISBN 978-5-906858-19-1
 «Лейтенант Рощаковский – последний рыцарь российской империи» ISBN 978-5-906858-18-4
 «Капитан 2 ранга Черкасов. Смертью запечатлел свой подвиг» ISBN 978-5-906858-16-0
 «Капитан 1 ранга Миклуха-Маклай» ISBN 978-5-906858-14-6
 «Анна – королева морской разведки» ISBN 978-5-906858-12-2

 «Чесма» (2000). Прочитано по изданию: «Чесма» (1995) «Роман-Газета», 1995, № 6
 «Тайна брига „Меркурий“» (2018). Прочитано по изданию: «Тайна брига „Меркурий“» (2015 г.) историческая публицистика ISBN 978-5-4444-2734-7
 «Адмирал Нельсон» (2019). Прочитано по изданию: «Адмирал Нельсон», М.: Молодая гвардия, 2010, Серия «Жизнь замечательных людей», вып. 1230
 «Легенды и были старого Кронштадта» (2019) Прочитано по изданию: «Легенды и были старого Кронштадта», 2015, Издательство «Вече»
 «Неизвестный М.В. Фрунзе» (2020) Серия «Лекции по истории Владимира Шигина»
 «Тайны открытия Антарктиды» (2020) Серия «Лекции по истории Владимира Шигина»
 «Фельдмаршал Шереметев. Подвиги и трагедии» (2020) Серия «Лекции по истории Владимира Шигина»
 «Первая кругосветная экспедиция русского флота. Части 1-2» (2020) Серия «Лекции по истории Владимира Шигина»
 «Юнона» и «Авось»: правда и мифы» (2020) Серия «Лекции по истории Владимира Шигина»
 «Камчатское плавание Витуса Беринга» (2020) Серия «Лекции по истории Владимира Шигина»

Награды и звания 
 Медаль «За боевые заслуги» (1988 г.), указ Президиума Верховного Совета СССР от 17.02.1988 г.
 Орден Почёта (Россия) (1998 г.)
 Присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», указ Президента РФ от 31 июля 2007 г.
 Награждён золотым наградным кортиком Главнокомандующего ВМФ (2008).
 Награждён ведомственными медалями Министерства обороны.

Премии 
 Лауреат Международной литературной премии союза писателей-баталистов и маринистов имени Валентина Пикуля 1994 г.
 Лауреат Всероссийской литературной премии Союза писателей России имени Александра Невского 2011 г.
 Лауреат Всероссийской общественно-литературной премии имени святого праведного воина Федора Ушакова 2012 г.
 Лауреат Всероссийской литературной премии имени генералиссимуса А. В. Суворова 2013 г.
 Лауреат Всероссийской литературной премии Союза писателей России «Имперская культура» 2013 г.
 Лауреат литературной премии г. Севастополя имени Л. Н. Толстого 2015 г.
 Лауреат Всероссийской литературной премии Союза писателей России и ВПК «Щит и меч Отечества» 2015 г.
 Лауреат литературной премии Московской области имени Михаила Пришвина 2018 г.

Примечания

Источник 

 Сайт Международного сообщества писательских союзов
 Издательство «Горизонт» — авторы
 Авторы издательства «Молодая гвардия»
 Страница автора на сайте издательства «Вече»
 Сайт Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России)
 Интернет-портал военных учреждений культуры "КУЛЬТУРА И АРМИЯ"

Выпускники Киевского высшего военно-морского политического училища
Писатели-маринисты
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании